Termenul „Bernstein” se poate referi la:

 Carol și Felicia Bernstein, au fost primii din Germania care au achiziționat picturi a impresioniștilor francezi
 Caron Bernstein
 Eduard Bernstein (n. 6 ianuarie 1850, Berlin - d. 18 decembrie 1932, Berlin), scriitor și politician socialist.
 Elvin Bernstein critic literar și prozator, cunoscut și sub pseudonimuri ca B. Elvin, Paul Scorțeanu, Mircea Slavu.
 Jacob Bernstein-Cohen, a fost un doctor în medicină, fruntaș sionist evreu din Rusia, tatăl lui Myriam Bernstein-Cohen.
 Leonard Bernstein pianist, dirijor și compozitor american,
 Myriam Bernstein-Cohen, a fost o actriță, o scriitoare și o traducătoare, evreică, pioniera teatrului ebraic profesional în Țara Israel, fiica lui Jacob Bernstein-Cohen
 Mordechai Bernstein, evreu român născut la Moinești, România, printre conducătorii primei grupe de evrei sioniști care a ieșit din Europa în anul 1882 și s-a așezat în Palestina.
 Burg Bernstein (Burgenland), o cetate în Burgenland
 Bernsteinism

Vezi și 
 Bronștein (dezambiguizare)
 Chihlimbar (în limba germană: Bernstein)

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești